Змагання з десятиборства серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019 у Досі проходили 2-3 жовтня на стадіоні «Халіфа».

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Рекордсмен світу Кевін Маєр не брав участі у десятиборстві в 2019, проте присвятив цей рік участі в окремих дисциплінах, встановивши низку особистих рекордів. Головним суперником француза вбачали лідера сезону — канадця Даміана Ворнера, який встановив цього року вище світове досягнення серед десятиборців на стометрівці (10,12).

Результати 

Золоту нагороду з новим особистим рекордом виборов Ніклас Кауль, який у попередні роки вигравав світові першості серед юніорів та юнаків. Кевін Маєр лідирував після 7 дисциплін, проте, не взявши початковох висоти у наступному виді — стрибках з жердиною, — знявся зі змагань. Причиною тому стала травма спортсмена.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Ч
2019